2 miejscowości w Polsce:
 Trzcieliny – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów
 Trzcieliny – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice